Премия «Давид ди Донателло» за лучший дебют в режиссуре () — один из призов национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло». Вручается ежегодно с 1982 года.

В разные годы премии были удостоены Лучано Де Крешенцо, Марио Мартоне, Паоло Вирдзи, Джанни Ди Грегорио, Ким Стюарт Росси. Номинантами премии были Роберто Бениньи, Джузеппе Торнаторе, Джакомо Кампиотти, Леонардо Пьераччони, Паоло Соррентино.

В 1991, 1992 и 1996 годах премии были удостоены сразу два из трёх номинантов, а в 1994 году все три номинанта. С 2003 года премию получает только один победитель из пяти номинантов.

Список лауреатов

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2017 
 Марко Даниели — «La ragazza del mondo»
 Фабио Гуальоне и Фабио Резинаро — «Мина»
 Мишель Ваннуччи — «Il più grande sogno»
 Marco Segato — «La pelle dell’orso»
 Лоренцо Корвино — «WAX: We Are the X»

2018 
 Донато Карризи —  «Девушка в тумане»
 Козимо Гомес — «Уродливые и мерзкие»
 Роберто Де Паолис — «Чистые сердца»
 Андреа Де Сика — «Дети ночи»
 Андреа Маньяни —  «Easy»

2019 
 Алессио Кремонини — «На моей коже»
 Лука Факкини — «Fabrizio De André - Principe libero»
 Симон Спада — «Отель «Гагарин»»
 Фабио Д’Инноченцо и Дамиано Д’Инноченцо — «Один шанс на всю жизнь»
 Валерио Мастандреа — «Она смеётся»

2020-е

2020 
 Фаим Буийан — «Итальянец»
 Игорь Тувери — «Счастливое число 5»
 Леонардо Д`Агостини — «Il campione»
 Марко Д'Аморе — «L'immortale»
 Карло Сирони — «Соле»

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

Дебют в режиссуре
Награды за дебютный фильм
Премии за режиссуру